Африкан Иванович Киселёв () — старший лейтенант Рабоче-крестьянской Армии, участник Баин-Цаганского сражения в ходе боёв на реке Халхин-Гол, Герой Советского Союза (1939).

Биография 
Африкан Киселёв родился  года крестьянской семье в деревне Мурашовой Терсюкской волости Ялуторовского уезда Тобольской губернии, ныне деревня входит в Терсюкский сельсовет  Курганской области. 

После окончания начальной школы работал в хозяйстве отца, потом в местной коммуне, а затем в коммуне имени Карла Маркса. На 1 апреля 1929 года Сельхозкоммуна им. Карла Маркса была одна из крупных хозяйств Уральской области. В 1929 году окончил курсы трактористов в городе Шадринске, после чего вернулся в коммуну и работал по специальности.

Был секретарём комсомольской организации. С 1930 года член ВКП(б). В 1931 году Шатровский райком ВКП(б) направил его учиться в Тюменскую советско-партийную школу. В 1932 году он окончил один курс Тюменской совпартшколы и в том же году был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию.

В 1934 году он окончил Ульяновскую танковую школу. Служил в танковых войсках Забайкальского военного округа на должностях командира танкового взвода и политрука танковой роты.

Участвовал в боях на реке Халхин-Гол в 1939 году, будучи политруком роты 2-го отдельного танкового батальона 11-й лёгкой танковой бригады 1-й армейской группы.

3—6 июля 1939 года во время боёв у горы Баин-Цаган лично уничтожил 2 крупнокалиберных японских пулемёта, 2 танка и 1 артиллерийское орудие. 6 июля, проведя разведку боем в составе трёх танков, выполнил поставленную задачу: зашёл в тыл противника, подавил два орудия и уничтожил танк. Но при выходе к своим танк был обстрелян артиллерией противника. Один из снарядов попал в башню. Механик-водитель сумел прорваться на искорёженной боевой машине. А. Киселёв был смертельно ранен.

Африкан Иванович Киселёв скончался в госпитале 10 июля 1939 года. Похоронен в районе реки Халхин-Гол, сомон Халхгол Восточного аймака (Дорнод) Монгольской Народной Республики. На могиле был сооружён памятник. К празднованию 30-й годовщины разгрома японских милитаристов у реки Халхин-Гол в 1969 году останки А. И. Киселёва были перевезены и похоронены в братской могиле советских воинов в городе Ундур-Хан (ныне Ундерхаан)  Хэнтэйского аймака .

Награды 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 августа 1939 года старший лейтенант Африкан Киселёв посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Также посмертно был награждён орденом Ленина.

Память 
 Улица Киселева в селе Терсюкском Шатровского района Курганской области, до 2010 года — улица К. Маркса
 Бюст Киселёва установлен в селе Терсюкском Шатровского района в 1972 году. В 1989 году бюст перенесён и стал частью мемориального ансамбля погибшим в Великой Отечественной войне в с. Терсюкском.
 А. И. Киселёв навечно зачислен в списки личного состава воинской части.
 А. И. Киселёв был навечно зачислен в списки комсомольской организации колхоза имени Карла Маркса с. Терсюкское, Шатровского района.

Семья 
Родители Иван Иванович и Александра Дмитриевна вырастили семерых детей: четверых сыновей и троих дочерей, в т.ч. брат Александр, сёстры Мария, Марина и Анна

Жена Зоя Сергеевна, воспитывал сына.

Примечания

Литература

Ссылки 

Выпускники вузов Шадринска
Персоналии:Тюмень
Выпускники Ульяновского танкового училища
Танкисты СССР
Члены КПСС
Участники боёв на Халхин-Голе (СССР)
Умершие от ран